Белосельский — фамилия представителей русского княжеского рода Белосельских. Имеет женскую форму .

Известные носители

А

Д, И 
 Белосельский, Дмитрий Станиславович (род. 1975) — российский оперный певец (бас), солист Большого театра.
 Белосельский, Иван Елизарьевич — русский дипломат XVI века. Был послан в 1577 году от ливонского короля Магнуса к царю Иоанну Грозному с известием о завоевании городов Кеси и Куконоса.

М

Н, Я 
 Белосельский, Никифор Иванович патриарший стольник (1629), дворянин московский (1636) и воевода (1638), младший (третий) сын князя Ивана Елизарьевича Белосельского.
 Белосельский, Яков Гаврилович — русский военный деятель XVI века, воевода левой руки в Полоцком походе в 1551 году.

Составные фамилии 
 Белосельский-Белозерский, Александр Михайлович (1752—1809) — русский писатель, просветитель и дипломат.



См. также 
 Белосельский-Белозерский
 Белосельский переулок